Zachery Stortini (né le  à Elliot Lake, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Carrière 
Il a été choisi à la  () par les Oilers d'Edmonton en 2003. Il est l'ancien capitaine des Wolves de Sudbury de Ligue de hockey de l'Ontario. Il passa aussi par les Bulldogs de Hamilton, les Roadrunners de Toronto, les Chops de l'Iowa, les Admirals de Milwaukee et les Falcons de Springfield.

Il est notable pour son tempérament rugueux, ses combats et ses nombreuses pénalités.

Le , il est mis au ballotage par les Oilers et il est rétrogradé dans la LAH.

Le , il signe un contrat d'un an avec l'organisation des Canadiens de Montréal valide pour la LAH se joignant ainsi aux Bulldogs de Hamilton.

Le , il s'entend à titre d'agent libre avec les Flyers de Philadelphie.

Le , il signe un contrat de 2 saisons pour 1,2 million de dollars par année avec les Sénateurs d'Ottawa.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002||Wolves de Sudbury||LHO||65||8 ||6 ||14 ||187||5 || 1||0||1||24  
|-
|2002-2003||Wolves de Sudbury||LHO ||62|| 13||16||29 ||222 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004||Wolves de Sudbury || LHO || 62||21 ||16 ||37 ||151 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2003-2004||Roadrunners de Toronto||LAH ||2|| 0||0||0 ||7 || 3|| 0||0 ||0 ||4
|-
| 2004-2005||Wolves de Sudbury || LHO || 58||13 ||27 ||40 ||186 ||12|| 2||5 ||7 ||27 
|- 
| 2005-2006||Stars de l'Iowa||LAH || 27|| 2||1||3 ||108 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 || Admirals de Milwaukee || LAH || 37||0 ||7 ||7 ||153 ||17|| 0||2 ||2 ||19  
|-
|2006-2007||Bulldogs de Hamilton||LAH || 47|| 9||6||15 ||195 || 22|| 3||0 ||3 ||56
|-
| 2006-2007||Oilers d'Edmonton || LNH|| 29||1 ||0 ||1 ||105 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008||Falcons de Springfield||LAH ||4|| 3||2||5 ||21 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008||Oilers d'Edmonton|| LNH || 66||3 ||9 ||12 ||201 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||Oilers d'Edmonton||LNH ||52|| 6||5||11 || 181|| - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010||Oilers d'Edmonton|| LNH || 77 ||4 ||9 ||13 ||155 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2010-2011||Oilers d'Edmonton|| LNH || 32 ||0 ||4 ||4 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011||Barons d'Oklahoma City ||LAH ||29 ||1 ||2 ||3 ||53 ||5 ||1 ||0 ||1 || 6
|-
| 2011-2012||Predators de Nashville ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012||Admirals de Milwaukee ||LAH || 74 || 9 || 6 || 15 || 46 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2012-2013||Bulldogs de Hamilton ||LAH || 73 || 2|| 4|| 6|| 241||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014||Admirals de Norfolk ||LAH || 73 || 4|| 5|| 9|| 299||9 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
| 2014-2015||Phantoms de Lehigh Valley ||LAH || 76|| 13|| 12|| 25|| 184||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Senators de Binghamton || LAH || 66 || 8 || 8 || 16 || 182 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH || 22 || 2 || 1 || 3 || 20 || - || - || - || - || -  
|-
| 2016-2017 || Barracuda de San José || LAH || 26 || 1 || 0 || 1 || 96 || 6 || 0 || 1 || 1 || 14
|-
| 2017-2018 || Checkers de Charlotte || LAH || 23 || 1 || 0 || 1 || 71 || - || - || -|| - || -
|-
|2018-2019 || Checkers de Charlotte || LAH ||  24 || 0 || 0 || 0 || 49 || - || - || -|| - || -

| 257 || 14 || 27 || 41 || 725 || - ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en septembre 1985
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Wolves de Sudbury
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Roadrunners de Toronto
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)